Парафії Браганського округу — португальські парафії в окрузі Браганса. Станом на 2013 існувало 299 парафій.

























Список

Посилання 

 

Парафії Португалії
Парафії Браганського округу